La DST Group Brunei Premier League és la màxima divisió de futbol a Brunei.

Clubs participants 2010-11 
Premier League I
 AH United (Brunei-Muara)
 AM Gunners FC
 Indera FC (Brunei-Muara)
 Jerudong FC (Brunei-Muara)
 KKSJ Penjara
 LLRC FT
 Majra FC (Brunei-Muara)
 MS ABDB (Tutong)
 QAF FC (Brunei-Muara)
 Wijaya FC (Brunei-Muara)

Premier League II
 Brunei Association of Banks
 Brunei Shell FC (Seria)
 Brunei Youth
 Kilanas FC (Berakas)
 Kota Ranger FC
 Menglait FC
 Muara Vella FC
 NBT FC (Berakas)
 P Lun Bawang (Temburong)
 Perkasa FC

Historial 
Campionat Nacional
 1985: Angkata Sersenjata
 1986: Daerah Brunei
 1987: Kota Ranger FC
 1988: Kuala Belait FC
 1989: Muara Stars FC
 1990-92: No es va celebrar
 1993: Kota Ranger FC
 1994-01: No es va celebrar

Brunei Premier League (B-League)
 2002: DPMM FC
 2003: Wijaya FC
 2004: DPMM FC
 2005-06: QAF FC
 2006-07: No es va celebrar
 2007-08: QAF FC
 2008-09: No es va celebrar
 2009-10: QAF FC

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques asiàtiques
Brunei